Аба́ка:
 Абака (архитектура) — верхняя плита капители колонны, полуколонны, пилястры.
 Абака-хан (Абага) — монгольский правитель Персии XIII века.

Абака́:
 Абака — текстильный банан, многолетнее тропическое растение.
 Абака, или манильская пенька — волокно из листьев текстильного банана.

См. также 
 Абак — счётная доска для арифметических вычислений.
 Абакан (значения)